Агва Пахарито има више значења:
 Агва Пахарито (Ваутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Пахарито (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику